Во́лховский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Волховский переулок — улица в Москве.
 Волховский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Волховский переулок — улица в Запорожье.
 Волховский переулок — улица в Каменском.
 Волховский переулок — улица в Киеве.
 Волховский переулок — улица в Мариуполе.